Biggin (Dovedale and Parwich) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Biggin – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Biggin – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Biggin by Hulland – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)